Fredrik III, tyska Friedrich III (fullständigt tyskt namn Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl, som prins Fredrik Vilhelm), född 18 oktober 1831 på slottet Neues Palais i Potsdam, död där den 15 juni 1888, var tysk kejsare och kung av Preussen från den 9 mars 1888 till sin död samma år, det så kallade trekejsaråret. Han var son till kejsar Vilhelm I och far till Vilhelm II.

Biografi 
Fredrik genomgick universitetsstudier i Bonn för bland andra Ernst Moritz Arndt och Friedrich Christoph Dahlmann. Liksom sin engelskfödda hustru var han politiskt liberal och kom tidigt i en konfliktfylld ställning gentemot Bismarck, särskilt under den preussiska författningskonflikten 1862–1866 och hölls därefter av denne som kronprins borta från inrikespolitiken, särskilt i samband med författningsarbetet 1870–1871. Under krigen mot Österrike 1866 och Frankrike 1870 förde Fredrik dock befälet över delar av armén och deltog bland annat i slagen vid Wörth och Sedan. Under sin långa kronprinstid ägnade han sig främst åt främjandet av sina stora intressen: arkeologi och museiväsen.

Fredrik insjuknade i strupcancer redan innan hans far dog, och regerade endast i 99 dagar under det så kallade trekejsaråret 1888. Under sin korta regeringstid behöll han Bismarck som rikskansler, men avlägsnade den reaktionäre inrikesministern von Puttkamer från sin post.

Fredrik III ligger begravd i Kaiser-Friedrich-Mausoleum i Friedenskirche i Potsdam, tillsammans med kejsarinnan Viktoria och två av parets barn.

Familj 
Fredrik gifte sig 1858 på Windsor Castle med prinsessan Viktoria (1840–1901), äldsta dotter till drottning Viktoria av Storbritannien och prinsgemålen Albert av Sachsen-Coburg-Gotha.

Barn:
 Vilhelm II av Tyskland (1859–1941)
 Charlotte av Preussen (1860–1919), gift med Bernhard III av Sachsen-Meiningen
 Henrik av Preussen (1862–1929), gift med Irene av Hessen
 Sigismund av Preussen (1864–1866)
 Viktoria av Preussen (1866–1929), gift med 1) Adolf av Schaumburg-Lippe, 2) Alexander Zoubkoff
 Valdemar av Preussen (1868–1879)
 Sophie av Preussen (1870–1932), gift med Konstantin I av Grekland
 Margareta av Preussen (1872–1954), gift med Friedrich Karl av Hessen-Kassel

Källor 
 Ponsonby, Frederick, Letters of the Empress Frederick, Macmillan & Co, London 1929 
 Packard, Jerrold M., Victoria's Daughters, St Martin's Press, New York 1998

Noter

Se även 
 Huset Hohenzollern

Externa länkar 

Födda 1831
Avlidna 1888
Personer från Potsdam
Preussens regenter
Tysklands kejsare
Riddare av Strumpebandsorden
Män
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Mottagare av Serafimerorden
Alumner från Bonns universitet